Каспар Филлигер (; род. 5 февраля 1941, Пфеффикон, кантон Люцерн, Швейцария) — швейцарский государственный и политический деятель.

Член Свободно-демократической партии Швейцарии. Член Федерального совета Швейцарии, начальник военного департамента в 1989—1995, департамента финансов в 1996—2003. Президент Швейцарии в 1995 и 2002. Во время его второго срока пребывания на посту президента случилась катастрофа над Боденским озером. Филлигер отказался от присутствия на траурной церемонии в Уфе в связи с опасениями за его безопасность, выраженную российскими дипломатами. С 2009 по 2012 год он занимал пост председателя совета директоров Швейцарского банка UBS, а в настоящее время — член совета директоров Nestlé и Swiss Re.

Ссылки 
 Каспар Филлигер на сайте Федерального совета Швейцарии 
 Биография на www.munzinger.de 

 

Политики XX века
Политики XXI века
Правители XXI века
Президенты Швейцарии
Политики Швейцарии
Министры обороны Швейцарии
Министры финансов Швейцарии
Правители Европы XXI века
Президенты, вступившие в должность в 2002 году